De rotonde was een Vlaams praatprogramma (2014 tot 2021) op zondagochtend om 10 uur op Radio2. Zeven seizoenen lang interviewde Christel Van Dyck elke week een nieuwe bekende Vlaming over alle zaken in het leven te praten.

Geschiedenis
De eerste aflevering was te horen in 2014 met als gast filmregisseur Jan Verheyen. In de laatste aflevering werd Christel Van Dyck geïnterviewd door Xavier Taveirne. Met meer dan 200 gesprekken zette Van Dyck een punt achter het praatprogramma De rotonde.

Gasten

Radio-interviewprogramma
Radioprogramma van Radio 2 (Vlaanderen)